La Griffe de l'ange est le  de la série de bande dessinée Aria.

 Scénario et dessins : Michel Weyland 
 Couleurs  : Nadine Weyland

Synopsis 
Dans son château en Arnolite, Aria est sur le point d'accoucher, mais lorsque l'enfant nait, il offre un spectacle à la fois étrange et effrayant. Il est couvert d'écailles et ses mains ont des griffes. 
Au bout de quelques jours, une autre découverte : il grandit à une vitesse hors du commun, et bien que ne parlant pas, il peut communiquer par la pensée. 
Aria s'interroge : pourquoi son fils est-il ainsi, pourquoi souffre-t-il autant, comment le guérir ?

Publication 
 Dupuis (Repérages) () 

Album d'Aria
Album de bande dessinée sorti en 1999
Album Dupuis